O nome Hagibis foi usado para dar o nome a quatro ciclones tropicais no oeste do Oceano Pacífico Norte.

 Tufão Hagibis (2002) (T0203, 05W)- Supertufão de categoria 5 que nunca afetou terra
 Tufão Hagibis (2007) (T0724, 23W, Lando) – atravesou as Filipinas duas vezes
 Tempestade tropical Hagibis (2014) (T1407, 07W) – atingiu o sul da China
 Tufão Hagibis (2019) (T1919, 20W) – Supertufão de longa duração e violento de categoria 5, que causou destruição generalizada no Japão

Após 2019 o nome Hagibis e substituído por Ragasa'.